Podolí (deutsch zumeist Podol) ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Podolí, Ortslage von Bělá pod Bezdězem, Okres Mladá Boleslav 
 Podolí, Ortsteil von Borač, Okres Žďár nad Sázavou 
 Podolí, Ortsteil von Bouzov, Okres Olomouc
 Podolí, Ortslage von Hradec nad Moravicí, Okres Opava
 Podolí, Ortsteil von Jankov, Okres Benešov
 Podolí, Ortsteil von Kolinec, Okres Klatovy
 Podolí, Ortsteil von Letovice, Okres Blansko
 Podolí, Ortsteil von Mnichovo Hradiště, Okres Mladá Boleslav
 Podolí, Ortslage von Mšené-lázně, Okres Litoměřice
 Podolí, Ortsteil von Mohelnice, Okres Šumperk
 Podolí, Ortsteil von Olbramovice u Votic, Okres Benešov
 Podolí, Ortsteil von Prachatice, Okres Prachatice
 Podolí, Ortsteil von Prag, Stadtbezirk Prag 4
 Podolí, Ortsteil von Radomyšl, Okres Strakonice
 Podolí, Ortsteil von Ratibořské Hory, Okres Tábor
 Podolí, Ortsteil von Rožďalovice, Okres Nymburk
 Podolí, Ortslage von Svijany, Okres Liberec
 Podolí, Ortsteil von Telč, Okres Jihlava
 Podolí, Ortsteil von Vojkov, Okres Benešov
 Podolí, Wüstung auf den Fluren von Bohdalovice, Okres Český Krumlov
 Podolí II, Ortsteil von Předotice, Okres Písek

Gemeinden:
 Podolí I, Okres Písek
 Podolí nad Bobrůvkou, Okres Žďár nad Sázavou 
 Podolí nad Olšavou, Okres Uherské Hradiště 
 Podolí u Brna, Okres Brno-venkov 
 Podolí u Přerova, Okres Přerov
 Podolí u Valašského Meziříčí, Okres Vsetín
 Bílé Podolí, Okres Kutná Hora

Siehe auch:
 Podoly